HMCS Restigouche je (bilo) ime več ladij Kraljeve kanadske vojne mornarice:
 HMCS Restigouche (H00)
 HMCS Restigouche (DDE 257)

Restigouche